Владимир Васильевич Чернышёв:
 Чернышёв, Владимир Васильевич (1906—1983) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Чернышёв, Владимир Васильевич (1938—2020) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12—13-го созывов.